Počitelj je lahko:
 Počitelj, Čapljina (Bosna in Hercegovina)
 Počitelj, Gospić (Hrvaška)